Конвой №3821 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у серпні – вересні 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

Конвой складався із двох загонів, які прямували із суттєво різною швидкістю:

-       3821А, до якого увійшли транспорти «Ямафуку-Мару» та «Окіцу-Мару» під охороною кайбокану (фрегату) «Муцуре»;

-       3821В, що складався із транспортів для перевезення продовольства «Чійо-Мару» та «Манко-Мару» під ескортом допоміжних мисливців за підводними човнами CHa-28 та CHa-46 та переобладнаного тральщика «Хаката-Мару №6» (за іншими даними – «Хаката-Мару №7»). 

Обидва загони вийшли з порту 21 серпня 1943-го. 3821А вже 30 серпня був на Труці, тоді як 3821В прослідував через острови Тітідзіма (архіпелаг Огасавара, 23 серпня) та Сайпан (Маріанські острови, тут загін перебував з 29 серпня по 1 вересня) і лише 4 вересня досягнув кінцевого пункту призначення. Хоча маршрут конвою пролягав через кілька традиційних районів патрулювання американських підводних човнів, проте проходження обох загонів конвою №3821 відбулось успішно і без втрат.

Примітки 

3821